Kakimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Kenta Kakimoto (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Michiaki Kakimoto (* 1977), japanischer Fußballspieler